Méhes Károly (1936–2007) orvos, gyermekgyógyász, az MTA tagja
 Méhes Károly (1965) író